Ильинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ.

Российская империя/СССР

Акмолинская область 
 Ильинская волость — в составе Петропавловского уезда.

Виленская губерния 
 Ильинская волость — в составе Виленского уезда.

Витебская губерния 
 Ильинская волость — в составе Велижского уезда.

Владимирская губерния 
 Ильинская волость — в составе Юрьевского уезда.

Вологодская губерния 
 Ильинская волость — в составе Кадниковского уезда.

Вятская губерния 
 Ильинская волость — в составе Елабужского уезда.
 Ильинская волость — в составе Нолинского уезда.
 Ильинская волость — в составе Слободского уезда.
 Ильинская волость — в составе Яранского уезда.

Иркутская губерния 
 Ильинская волость — в составе Верхоленского уезда.

Кузанская губерния 
 Ильинская волость — в составе Казанского уезда.

Калужская губерния 
 Ильинская волость — в составе Боровского уезда.

Костромская губерния 
 Ильинская волость — в составе Кинешемского уезда.
 Ильинская волость — в составе Костромского уезда.

Московская губерния 
 Ильинская волость — в составе Богородского уезда.
 Ильинская волость — в составе Дмитровского уезда.

Орловская губерния 
 Ильинская волость — в составе Болховского уезда.

Пермская губерния 
 Ильинская волость — в составе Камышловского уезда.
 Ильинская волость — в составе Пермского уезда.

Псковская губерния 
 Ильинская волость — в составе Холмского уезда.

Тверская губерния 
 Ильинская волость — в составе Корчевского уезда.
 Ильинская волость — в составе Тверского уезда.

Тобольская губерния 
 Ильинская волость — в составе Ишимского уезда.

Томская губерния 
 Ильинская волость — в составе Барнаульского уезда.
 Ильинская волость — в составе Кузнецкого уезда.

Тульская губерния 
 Ильинская волость — в составе Епифанского уезда.

Уфимская губерния 
 Ильинская волость — в составе Белебеевского уезда.

Херсонская губерния 
 Ильинская волость — в составе Одесского уезда.

Ярославская губерния 
 Ильинская волость — в составе Ростовского уезда.
 Ильинская волость — в составе Угличского уезда.
 Ильинская волость — в составе Ярославского уезда.

РФ 
 Ильинская волость — в составе Красногородского района Псковской области в 1995-2010 гг (упразднена в пользу Партизанской волости).

См. также